Leptobotia är ett släkte av fiskar. Leptobotia ingår i familjen nissögefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Leptobotia